Верхівський-Варакута Олександр (прибл. 1891-1952) – український громадсько-політичний діяч, літератор.

 Провулок Верхівський (Харків)